Simão Pereira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Simão Pereira (ort), Minas Gerais, 
 Simão Pereira (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar